Alleluia kan avse:

 Alleluia – latinsk formen för translitterering av det hebreiska ordet הַלְלוּיָהּ, se (Halleluja (psalm)
 Alleluia (musikalbum) – ett album från 1984 av Kommuniteten i Taizé